Bilen kan referere til:

 Bilen (film fra 1966) – en dansk kortfilm fra 1966 af Finn Karlsson
 Bilen (film fra 1992) – en dansk eksperimentalfilm fra 1992 af John Goodwin

Se også 
 Bil – et motorkøretøj